Фа́диль Во́кри (, ; 23 июня 1960, Подуево — 9 июня 2018) — югославский футболист албанского происхождения, нападающий.

Клубная карьера 
Начал играть в футбол в родном Подуеве, в клубе «Лапи». Во взрослом футболе дебютировал в 1980 году в сильнейшем клубе Косова — «Приштине». Был частью «золотого поколения» косовского футбола 1980-х годов. В то время «Приштина» регулярно играла в Первой лиге, а Вокри считался одним из её лучших игроков, был капитаном команды.

В 1986 году Фадиль Вокри перешёл в белградский «Партизан», в составе которого стал чемпионом и обладателем Кубка Югославии. Позже уехал во французский «Ним Олимпик», но клуб не сумел выйти в Лигу 1, и Вокри по окончании сезона перешёл в «Фенербахче», где провёл два года. Завершал карьеру во Франции, причём в «Монлюсоне» также занимал должность спортивного директора.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Югославии Фадиль Вокри дебютировал 12 сентября 1984 года в товарищеском матче против сборной Шотландии. Та встреча закончилась крупной победой шотландцев со счетом 6:1, единственный мяч сборной Югославии забил именно Вокри — на 10-й минуте он открыл счёт. Всего за сборную провёл 12 матчей, забил 6 мячей. Единственный албанец, выступавший за сборную Югославии. Любопытно, что в 3 из 12 матчей Вокри за сборную соперниками югославов была сборная СССР.

Спортивный функционер 
После окончания игровой карьеры Вокри остался в футболе. После работы в различных клубах на разных должностях 16 февраля 2008 года он был избран президентом Футбольной федерации Косова.

Скоропостижно скончался 9 июня 2018 года в результате инфаркта миокарда. Городской стадион в Приштине был переименован в его честь.

Достижения 
 Чемпион Югославии: 1986/87
 Обладатель Кубка Югославии: 1988/89

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Приштина»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Бурж»
Игроки ФК «Монлюсон»
Футбольные функционеры Косова
Умершие от инфаркта миокарда